Tritão — deus do mar da mitologia grega
Tritão (satélite) — a maior lua de Neptuno
Charonia — caracol marinho da família Ranellidae
Tritão (anfíbio) — anfíbios pertencentes à família Salamandridae

Desambiguações de mitologia